Анше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Анше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна